Milczenie owiec – powieść Thomasa Harrisa wydana w 1988 r.
 Milczenie owiec (ang. The Silence of the Lambs) – film z 1991 r. w reżyserii Jonathana Demmego, adaptacja powieści
 Milczenie Owiec – polska grupa muzyczna
 Milczenie owiec – piosenka grupy Zakopower skomponowana przez Mateusza Pospieszalskiego

Zobacz też